Plurale di danza

Altro
Danze, album di Pierluigi Castellano
Danze, album di Renzo Zenobi